Alberto Gutiérrez puede referirse a:

 Alberto B. Gutiérrez militar mexicano;
 Alberto Gutiérrez (educador) educador mexicano;
 Alberto R. Gutiérrez político y empresario mexicano;
 Alberto Gutiérrez Gutiérrez escritor y diplomático boliviano;